BWE peut faire référence à :
 Bucket-wheel excavator (en français, excavatrice à godets), un engin de génie civil utilisé dans l'exploitation de gisements de surface ;
 .

bwe peut faire référence à :
 bwe, une langue appartenant au groupe karen des langues tibéto-birmanes, parlée dans l'État de Kayah en Birmanie.

.